K4 steht für:

 K4 (Kulturzentrum), Kulturzentrum in Nürnberg (im ehemaligen KOMM)
 K4 (Leipzig), künstlicher Kletterfelsen in Leipzig
 K4 (Wien), ein Bürogebäude in Wien
 ein Berg im Karakorum, siehe Gasherbrum II
 Vierer-Kajak im Kanurennsport
 K-4, sowjetische Tarnbezeichnung für Panzerglas bei Kampfflugzeugen
 ein Kanonenboot der deutschen Kriegsmarine, siehe Artevelde (Schiff, 1940)
 Kalitta Air, US-amerikanische Frachtfluggesellschaft (IATA-Code)
 BMW K4, ein Versuchsfahrzeug des Automobilherstellers BMW
 LNER-Klasse K4, eine Dampflokomotivbaureihe der britischen Eisenbahngesellschaft LNER
 PRR-Klasse K4, eine Dampflokomotivbaureihe der amerikanischen Eisenbahngesellschaft Pennsylvania Railroad

Siehe auch:
 Schleicher Ka 4, Segelflugzeug

K4